Dette er en liste over danske erhvervsdrivende fonde efter formue. Formuen er opgjort efter egenkapital-tallene fra de enkelte fondes årsregnskaber. Listen er baseret på Kraft & Partners årlige Den Danske Fondsanalyse samt løbende opdateret ud fra de forskellige fondes årsrapporter.

Kilde: Den Danske Fondsanalyse 2016 samt løbende opdateret ud fra fondenes årsrapporter.

Noter 

 Liste over danske fonde efter formue
 Liste over danske fonde efter formue